Weather Systems е девети студиен албум на британската рок група Anathema, издаден от Kscope. Групата описва албума „не като фонова музика за купони. Музиката е написана да вникне дълбоко в слушателя“. Албумът е записан в Ливърпул, Северен Уелс и Норвегия, всяко място е символично за миналото, настоящето и бъдещето на Anathema.

Състав 
 Даниъл Кавана – вокали (5, 8), китара (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9), акустична китара (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), бас (4, 5, 9), клавиши (1, 3, 5), пиано (2, 3, 7, 8)
 Винсънт Кавана – вокали (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9), китара (6), акустична китара (6), бас (6), клавиши (1, 3, 5, 6, 9), бек вокали (5)
 Джон Дъглас – барабани (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9), клавиши (6)
 Джейми Кавана – бас (6)
 Лий Дъглас – вокали (1, 2, 3, 4, 6, 9), бек вокали (5)

Допълнителен персонал 
 Петер Карлсен – бек вокали (1, 2)
 Кристер-Андре Кедерберг – бас (1, 2, 3, 5, 7, 8), пиано (7)
 Уетъл Холт – барабани (1, 3)

Песни

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Музикални албуми от 2012 година
Албуми на Анатема